Walter Vromans (Hamont-Achel, 1968. április 21. –) belga nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: szerviztechnikus.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
 A nemzeti játékvezetéstől 2013-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés 
2005-től nemzetközi játékvezető. Első közreműködése nemzetközi mérkőzésen: Macedónia-Andorra Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2013-ban búcsúzott.

Világbajnokság 
2009-ben Egyiptomban rendezték a 17., az U20-as labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB partbírói feladattal látta el.

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra és Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. 2006 volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Frank de Bleeckere állandó asszisztense volt. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 7.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

2010-es labdarúgó-világbajnokság
2008-ban a FIFA JB bejelentette, hogy a dél-afrikai rendezésű, a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokság lehetséges játékvezetők átmeneti listájára jelölte.

A FIFA JB 2010. február 5-én kijelölte a (június 11.-július 11.) közötti dél-afrikai világbajnokságon közreműködő harminc játékvezetőt, akik Kassai Viktor és 28 társa között ott voltak a világtornán. Az érintettek március 2-6. között a Kanári-szigeteken vettek részt szemináriumon, ezt megelőzően február 26-án Zürichben orvosi vizsgálaton kellett megjelenniük. Az ellenőrző vizsgálatokon megfelelt az elvárásoknak, így a FIFA JB delegálta az utazó keretbe.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma a döntőben: 1.

UEFA-kupa
Serge Gumienny első számú partbírójaként tevékenykedett.

UEFA-szuper kupa

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 
 
 

Belga labdarúgó-játékvezetők
1968-ban született személyek
Élő személyek